Anna Danilina (; ur. 20 sierpnia 1995 w Moskwie) – kazachska tenisistka, do 2011 roku reprezentująca Rosję, finalistka Australian Open 2022 w grze podwójnej, reprezentantka Kazachstanu w Pucharze Billie Jean King, medalistka Igrzysk Azjatyckich 2018.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała jeden turniej singlowy i dwadzieścia osiem deblowych rangi ITF. 14 września 2020 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 269. pozycję, natomiast 10 stycznia 2023 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 10. miejsce.

Jako juniorka osiągnęła półfinały US Open 2012 i Australian Open 2013 w grze podwójnej dziewcząt.

W 2018 roku wywalczyła dwa medale podczas zawodów tenisowych na igrzyskach azjatyckich – w grze podwójnej i w grze mieszanej zajęła trzecie miejsce.

W 2019 roku po raz pierwszy reprezentowała kraj w zmaganiach o Puchar Federacji.

W sezonie 2021 razem z Lidziją Marozawą triumfowały w rozgrywkach w Gdyni, wygrywając w finale 6:3, 6:2 z Kateryną Bondarenko i Katarzyną Piter.

W 2022 roku w parze z Beatriz Haddad Maią wygrały turniej w Sydney, gdzie w meczu mistrzowskim pokonały Vivian Heisen i Pannę Udvardy 4:6, 7:5, 10–8. Wspólnie z Brazylijką doszły do finału Australian Open, w którym przegrały 7:6(3), 4:6, 4:6 z Barborą Krejčíkovą i Kateřiną Siniakovą. W finale zawodów w Warszawie razem z Anną-Leną Friedsam wygrały z deblem Katarzyna Kawa–Alicja Rosolska 6:4, 5:7, 10–5. W meczu mistrzowskim rozgrywek deblowych w Cleveland wspólnie z Aleksandrą Krunić uległy parze Nicole Melichar-Martinez–Ellen Perez 5:7, 3:6.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej 
Anna Danilina nigdy nie startowała w rozgrywkach gry pojedynczej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 6 (3–3)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Kazachskie tenisistki
Rosyjskie tenisistki
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2018
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1995